«Любовь в Риме» (, , ) — художественный фильм совместного итало-франко-западно-немецкого производства итальянского режиссёра Дино Ризи снятый в  году.

Премьера фильма состоялась в Риме 24 ноября 1960 года. В основу сценария был положен роман итальянского писателя Эрколе Патти.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Риме в конце 1950-х годов. Молодой писатель из аристократической, но обедневшей семьи, случайно знакомится с роковой красавицей Анной. Начинающая актриса стремиться сделать карьеру в кино. Марчелло разочарован капризным характером Анны, которая не может долго оставаться верной ни одному мужчине. В то же время и сам он связан с двумя другими женщинами, расстаётся со своей невестой Фульвией и тут же делает предложение Элеоноре.

Вскоре Анна уезжает на съёмки на Капри. Когда Марчелло приезжает для встречи с ней, он понимает, что Анна влюблена в одного из актёров…

В ролях 
 Милен Демонжо — Анна Падоан, актриса
 Питер Болдуин — Марчелло Ченни, писатель
 Эльса Мартинелли — Фульвия
 Мария Перши — Элеонора Куртатони
 Клаудио Гора — Куртатони, инженер
 Ренато Монтальбано — гость на вечеринке
 Жак Серна — Тони Менегини
 Армандо Ромео — Нелло Д’Амор
 Умберто Орсини — Пеппино Барлаччи
 Мария Лаура Рокка — Камилла Куртатони
 Анна Уайт — Иветта
 Фанфулла — Морено, актёр-комик
 Анна Глори — Маргарита
 Энрико Глори — администратор
 Джанни Музи — гость на вечеринке
 Витторио Де Сика — режиссёр
 Джильберто Мацци — Джильберто (нет в титрах)
  Эрколе Патти — ''посетитель выставки (нет в титрах)

Ссылки 
 

Фильмы Дино Ризи
Фильмы Италии 1960 года
Фильмы Франции 1960 года
Фильмы Германии 1960 года
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Германии
Экранизации романов Италии
Фильмы о Риме